Ива́н Ники́тович Ефре́мов () — советский строитель, каменщик, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Иван Никитович Ефремов родился 2 июня 1931 года в с. Деревягино Чучковского района Московской области, ныне село входит в состав Завидовского сельского поселения Чучковского района Рязанской области.

Родители, Никита Николаевич и Мария Николаевна, рано ушли из жизни. Мальчик воспитывался бабушкой, помогал ей по хозяйству, пас овец, телят, жеребят. Всю войну воспитывался соседями. В 1947 в Эстонской ССР окончил школу фабрично-заводского обучения по специальности каменщик-плотник.

По распределению был направлен в Ригу. Трудиться начал в 1948 году рабочим геодезического отряда, работал каменщиком в Эстонской ССР, Свердловской и Курганской обл.

В 1950 году приехал на строительство Куйбышевской ГЭС, где работал в геологической экспедиции-25 Гидропроекта МВД, потом на ГЭС. С 1953 года трудился бригадиром каменщиков СУ-42 ПСМО «Куйбышегидрострой» на строительстве заводов «Синтезкаучук» и «Куйбышевфосфор», одновременно окончил 9 класс вечерней школы. С 1958 года И. Н. Ефремов работал слесарем, каменщиком, плотником в СМУ-1.

В 1960 году перешел на работу бригадиром комплексной бригады СМУ-6, в состав которой входили каменщики и кровельщики 5-6 разрядов.
В 1967 году СМУ-6 КГС было реорганизовано в «Химэнергострой», и в 1969 году Ивану Никитовичу был присвоен 5-й разряд каменщика.

В 1972—1973 годах бригада под его руководством работала на строительстве Оренбургского газоперерабатывающего завода, затем строила седьмую и восьмую вставки на ВАЗе и другие объекты города Тольятти.

1 декабря 1986 года сильно пострадал в результате несчастного случая на стройке. В результате падения с шестиметровой высоты у Ивана Никитовича в трёх местах был сломан позвоночник, переломаны руки и ноги. После нескольких месяцев в больнице вернулся на стройку.

Общий трудовой стаж И.Н. Ефремова в должности бригадира составил 46 лет.

Иван Никитович Ефремов скончался 14 апреля 2006 года в городе Тольятти Самарской области, похоронен  Тольятти.

Награды 
 Герой Социалистического Труда, 1977 год, за выдающиеся производственные успехи в выполнении плана на 1976 год и принятых социалистических обязательств
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Ленина
 Орден Ленина, 1965 год
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Знак «Юбиляр ХЭС»
 Знак «Ударник XI пятилетки»
 Юбилейный значок Минэнерго СССР «50 лет Первого Всесоюзного слета стахановцев-энергетиков»
 Неоднакратно заносился на доску Почета
 Звание «Ветеран «Куйбышевгидростроя»

Семья 
Жена Евдокия Семёновна, сын Владимир (род. 1952), дочь Людмила (род. 1957).

Интересные факты 

5 ноября 2004 года на Центральной площади Тольятти состоялось торжественное открытие и освящение памятника «Созидателям города», основной фигурой которого стала скульптура Святителя Николая чудотворца.

История строительства памятника такова. Скульптура установлена на месте, где прежде находился закладной камень под монумент «Слава труду» — глыба серого гранита. Установлен он был в ноябре 1977 года. Право заложить монумент было предоставлено строителям «Куйбышевгидростроя» — бригадирам, Героям Социалистического труда И. М. Ефремову, Г. В. Робустову, Л. С. Сиверской и Заслуженному строителю СССР — З. П. Ковалевой. Надпись на граните гласила: «Здесь будет сооружен монумент „Слава труду“, в честь строителей Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени Куйбышевгидростроя». Точную дату установления монумента тогда не определили.

Примечания

Литература 
 Созидатели: Строительный комплекс Ставрополя-Тольятти. 1950—2000 / Под общ. ред. С. Г. Мельника. — Тольятти: Этажи-М, 2003. — 447 с., ил., фот. — Библиогр.: с. 91-93 (76 назв.). — Имен. указ.: С.412-443.
 Строители Самарской области: Персоналии: А-Я. — Самара: Самар. Дом Печати, 1996. — 447 с., ил.

Ссылки 
  Мэрия городского округа Тольятти — Герои Социалистического Труда
 

Персоналии:Эстонская ССР
Персоналии:Рига
Персоналии:Свердловская область
Персоналии:Курганская область
Персоналии:Оренбург
Строители Тольятти
Герои Социалистического Труда
Персоналии:Куйбышевгидрострой